Tanger, een plaats in Marokko.
 Tangier (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia.